Győr heißen folgende geographischen Objekte: 
 Győr, ungarische Stadt
 Kleingebiet Győr, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn
 Kreis Győr, heutige Verwaltungseinheit in Ungarn

 Bistum Győr, ungarisches Bistum
 Komitat Győr-Moson-Sopron, heutige Verwaltungseinheit in Ungarn
 Győr vármegye, ungarischer Name für das historische Komitat Raab

Sportvereine:

 Győri ETO KC (Handball)
 Győri ETO FC (Fußball)

Siehe auch:

 Diósgyőr, historische Stadt im Nordosten von Ungarn
 Kisgyőr, ungarische Gemeinde im Kreis Miskolc